Ziegelbach ist ein geographischer Name:

Ort:
 Ziegelbach, Stadtteil und Dorf von Bad Wurzach im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Ziegelbach (Aalbach), Oberlaufname Güßgraben, Name teils auch Mühlbach, rechter Zufluss des Aalbachs (zum Main) vor Uettingen, Landkreis Würzburg, Bayern 
 Ziegelbach (Brechhausbach), linker Zufluss des Brechhausbachs, linker Zufluss des Ahornbachs (linker Hauptstrang-Oberlauf des Löschenbachs, zur Wieseth) bei Oberahorn, Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Ziegelbach (Brenz), linker Zufluss der Brenz bei Königsbronn, Landkreis Heidenheim, Baden-Württemberg
 Ziegelbach (Brigach), linker Zufluss der Brigach in Villingen im Schwarzwald, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg; siehe auch Liste der Zuflüsse der Brigach
 Ziegelbach (Dorfgraben), indirekter linker Zufluss (über den Dorfgraben und den Bach am Schulzenbühl) des  Hornbachs bei Dietrichingen, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Ziegelbach (Felda), rechter Zufluss der Felda bei Dorndorf, Wartburgkreis, Thüringen
 Ziegelbach (Forstbach), am Unterlauf teils auch Forstbach, rechter Hauptstrang-Oberlauf des Forstbachs (zur Zaber) bis vor Brackenheim, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Ziegelbach (Glan), linker Zufluss der Glan bei Untermühlbach, Stadt Sankt Veit an der Glan, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Ziegelbach (Hellbach), linker Oberlauf des Hellbachs (zur Diemel) bis in Scherfede, Stadt Warburg, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen
 Ziegelbach (Jagst), rechter Zufluss der Jagst in Bächlingen, Stadt Langenburg, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Ziegelbach (Kainischtraun), rechter Zufluss der Kainischtraun bei Unterkainisch, Stadt Bad Aussee, Bezirk Liezen, Steiermark
 Ziegelbach (Krumm), rechter Zufluss der Krumm in Eislingen, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Ziegelbach (Lauter), rechter Zufluss der Lauter oder Waldlauter zwischen Otterbach und dessen Ortsteil Sambach, Landkreis Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz
 Ziegelbach (Lein), Oberlaufname Birkenbach auf dem Gebiet von Iggingen, rechter Zufluss der Lein nach Leinzell, beide Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Ziegelbach (Linth), rechter Zufluss des Linthkanals bei Schänis, Wahlkreis See-Gaster, Kanton St. Gallen
 Ziegelbach (Main), linker Zufluss des Mains bei Halsbach, Stadt Lohr am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern
 Ziegelbach (Modenbach), rechter Zufluss des Modenbaches nach dem Modenbacherhof, Gemeinde Ramberg, Landkreis Südliche Weinstraße, Rheinland-Pfalz
 Ziegelbach (Nagold), zwei Zuflüsse der Nagold im Landkreis Calw, Baden-Württemberg, siehe auch Liste der Zuflüsse der Nagold; flussabwärts:
 Ziegelbach (Nagold, Seitzental), linker Zufluss bei Seitzental, Stadt Neubulach
 Ziegelbach (Nagold, Calw), rechter Zufluss in der Stadt Calw
 Ziegelbach (Neckar), rechter Zufluss des Neckars in Horb am Neckar, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Ziegelbach (Reichenbach), linker Zufluss des Reichenbachs in Stetten, Stadt Hechingen, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg
 Ziegelbach (Reuss), rechter Zufluss der Reuss bei Unterlunkhofen, Kanton Aargau
 Ziegelbach (Riedgraben), indirekter rechter Zufluss des Riedgrabens (zur Wurzacher Ach) bei Oberried, Stadt Bad Wurzach, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Ziegelbach (Rinnenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Rinnenbachs (zur Kupfer) bei Westernach, Gemeinde Kupferzell, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Ziegelgraben
 Ziegelklinge